«Know Your Enemy» — первый сингл американской рок-группы Green Day из альбома 21st Century Breakdown.

Список композиций

Чарты

Чарты в конце года

Примечания 

Синглы 2009 года
Песни Green Day
Синглы Reprise Records
Песни, возглавлявшие хит-парад Mainstream Rock Tracks
Песни, спродюсированные Бутчем Вигом
Песни по алфавиту
Синглы по алфавиту
Песни 2009 года
Синглы Green Day
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Rock Songs